Toponímia:
 Hayes, Hillingdon, barri del districte de Hillingdon, Londres
 Hayes (Mosel·la), municipi francès al departament de Mosel·la 
 Mont Hayes, muntanya de l'Alaska Range, a l'estat d'Alaska, Estats Units 
 Les Hayes, municipi francès al departament del Loir i Cher 
 Hayes Center, població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Saint-Aubin-des-Hayes, municipi francès al departament de l'Eure 
 Departament del Presidente Hayes, departament del Paraguai 
 riu Hayes, riu del Canadà, a la província de Manitoba
 Biografies:
 Catherine Hayes (Limerick, Irlanda, 1818 - 1861), soprano 
 Darren Hayes (Brisbane, 1972), cantautor australià establert a Anglaterra, conegut per ser el cantant del duet Savage Garden
 Helen Hayes (Washington DC, 1900 − Nyack, 1993), actriu estatunidenca
 Ira Hayes (Sacaton, Arizona, 1923 - Bapchule, Arizona, 1955), indi pima que es va allistar a la marina durant la Segona Guerra Mundial
 Isaac Israel Hayes (Comtat de Chester, Pennsilvània, 1832 - Nova York, 1881), metge i explorador de l'Àrtic estatunidenc
 Isaac Hayes (Covington, Tennessee, 1942 — Memphis, Tennessee, 2008), compositor, cantant, actor i productor estatunidenc
 John Michael Hayes (Worcester, Massachusetts, 1919 − Hanover, Nova Hampshire, 2008), guionista i productor de cinema estatunidenc
 Rutherford Birchard Hayes (1822 - 1893), polític nord-americà, advocat, líder militar i dinovè President dels Estats Units (1877-1881)
 Sean Hayes (Chicago, Illinois, 1970), actor còmic estatunidenc 
 Standish Hayes O'Grady (1832 – 1915), antiquari irlandès 
 Miscel·lània: Hayes Corporation companyia nord-americana fundada per Dennis Hayes